Fletcher Island ist der Name folgender Inseln:

 Fletcher Island (Antarktika), eine antarktische Insel
 Fletcher Island (Northern Territory), eine australische Insel
 Fletcher Island (Nunavut), eine kanadische Insel

Siehe auch:

 Fletcher-Inseln